Radiotelevisión Galicia, corporació pública de ràdio i televisió de Galícia
 Radio y Televisión de Guatemala, corporació pública de ràdio i televisió de Guatemala
 Radio Télévision Guinéenne, corporació pública de ràdio i televisió de Guinea
 Radio Télévision Gabonaise, corporació pública de ràdio i televisió de Gabon
 Russian Travel Guide, cadena de televisió especialitzada en viatges de Rússia
 Radeon Technology Group, empresa fabricant de targetes gràfiques filial d'AMD
 Edifici del Reichstag (del seu nom en alemany ReichsTagsGebäude), seu del Bundestag a Berlín, a Alemanya
 Generador termoelèctric per radioisòtops (del seu nom en anglès Radioisotope Thermoelectric Generator), generador elèctric per desintegració radioactiva
 Radiotelegrafia, enviament de missatges en codi Morse a través d'ones de ràdio
 Tren RTG (de l'acrònim en francès  Rame à Turbine à Gaz), tren propulsat per turbina de gas desenvolupat per la SNCF de França